Soldier of Fortune – seria gier komputerowych
 Soldier of Fortune – pierwsza część serii z 2000 roku
 Soldier of Fortune II: Double Helix – druga część serii z 2002 roku
 Soldier of Fortune III: Payback – trzecia część serii z 2007 roku
 Soldier of Fortune – utwór grupy Deep Purple z 1974 roku